Trei state au purtat numele Regatul Albaniei
 Regatul Albaniei în Evul Modern
 Regatul Albaniei, stat-marionetă al Italiei
 Regatul Albaniei, stat-marionetă al Germaniei